Brotthällan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brotthällan (vid Grisselören, Nykarleby), Österbotten, 
 Brotthällan (vid Svartörarna, Nykarleby), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar